Název Svratka má více míst:

 Svratka – vodní tok na jihozápadní Moravě, levý přítok Dyje
 Svratka (okres Žďár nad Sázavou) – město na horním toku stejnojmenné řeky v okrese Žďár nad Sázavou
 Moravská Svratka – část města Svratka v okrese Žďár nad Sázavou
 Radešínská Svratka – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Svratka (člun) – malé plavidlo, které používal Dopravní podnik města Brna v lodní dopravě na Brněnské přehradě v letech 1946 – 1955
 Svratka (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy